Popcake ve de l'anglès, “pop” es refereix a piruleta i “cake” significa pastís o brioix, és a dir, un brioix amb un pal a manera de piruleta. També poden ser anomenats com a bizco bolas, bizcoletas, chupetines, “sweest on sticks”, cake balls.. (tot i que quan parlem de cake balls ens referim a pilotes de brioix sense el pal)... Els popcakes han anant augmentat la seva popularitat des del 2009 gràcies a un llibre anomenat “Cake pop” que va aparèixer a la llista de més venuts del New York Times.

Els popcakes són l'última tendència americana en postres per a qualsevol tipus de celebracions que a poc a poc està guanyant lloc a la resta del món. La seva major propulsor fou Angie Dudley, també coneguda com a Bakerella. S'ha convertit en la millor manera de presentar la porció perfecta per substituir el pastís tradicional i donar un toc de creativitat a la decoració de qualsevol celebració.

Angie dudley fou la major propulsora dels popcakes gràcies a un dels seus llibres. Durant els últims quatre anys, l'Angie no ha deixat de treballar a temps complet com a dissenyadora gràfica, mantenint al mateix temps el seu blog bakarella.com. Va començar Bakarella per fer la crònica de les seves aventures a la cuina per tant, aquest lloc se centra a la diversió a la fàcil cocció incloent també idees per a la rebosteria més enllà dels popcakes. El 2011 es va sotmetre al seu segon trasplantament de ronyó tenint a la seva mare com a donant. La primera vegada que va tenir cirurgia fou quan estava a la universitat amb l'edat de 20 anys i li van diagnosticar GEFS. Tot i això ella també és l'autora de llibres de receptes.

Referències

Enllaços externs 

 http://www.ideasdulces.wordpress.com
 http://www.cakepopgallery.com/cake-pop-info/history-of-cake-pops.html 
 http://www.foxlife.tv/recetas/9357-popcakes-de-chocolate.html
 http://www.todareceta.es/b/pop-cakes.html
 http://www.iwantherjob.com/work/interview/angie-dudley
 http://veryrosenberry.com/2012/04/meet-angie-dudley-of-bakerella/

Dolços